Het dubbelspel tennis gemengd op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van woensdag 10 tot en met zondag 14 augustus 2016. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Regerend olympisch kampioen waren de Wit-Russen Maks Mirni en Viktoryja Azarenka, die hun titel niet verdedigden. Er werd gespeeld op de zestien banen van het Centro Olímpico de Tênis met hardcourt als ondergrond. Elke wedstrijd telde maximaal drie sets. Vier duo's kregen vooraf een geplaatste status, waardoor ze elkaar ontliepen bij de loting die plaatsvond op 9 augustus. De inschrijving liep tot diezelfde dag: tennissers die meededen aan het enkel- of dubbelspel konden tijdens die toernooien beslissen of ze ook zouden opgaan voor het gemengd dubbelspel, met een maximum van twee duo's per land. Nederlanders Kiki Bertens en Jean-Julien Rojer besloten mee te doen – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Gemengddubbel